Плей-оф чемпіонату Європи з футболу 2016 розпочався з 1/8 фіналу 25 червня 2016 і завершився 10 липня 2016 фіналом на стадіоні «Стад де Франс» у Сен-Дені.

Команди

Сітка плей-оф

1/8 фіналу

Швейцарія — Польща

Уельс — Північна Ірландія

Хорватія — Португалія

Франція — Ірландія

Німеччина — Словаччина

Угорщина — Бельгія

Італія — Іспанія

Англія — Ісландія

Чвертьфінали

Польща — Португалія

Уельс — Бельгія

Німеччина — Італія

Франція — Ісландія

Півфінали

Португалія — Уельс

Німеччина — Франція

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Європи з футболу 2016
2016 у футболі